Colomb puede referirse a:

Personas

 Marie-Elisabeth Colomb (1741-1796), madre de los hermanos von Humboldt.
 Friedrich August Peter von Colomb (1775-1854), general prusiano.
 John Colomb (1838-1909), estratega naval británico.
 Philip Howard Colomb (1831-1899), vicealmirante de la Royal Navy.
 Marie Louis Georges Colomb (1856-1945), dibujante satírico francés.
 Gregory G. Colomb, profesor de la Universidad de Virginia.

Con la forma Collomb puede referirse a:
 Bernard Collomb (1930-), piloto de Fórmula 1 francés.
 Gérard Collomb (1947-), político francés.

Topónimos

 Río Colomb, un afluente del río Broadback, que fluye hacia el oeste en el Rupert Bay que se encuentra en la orilla sur de la Bahía James, región administrativa de Nord-du-Québec, en Quebec, en Canadá.
 Lago Colomb, un cuerpo de agua en la parte superior de río Colomb que desemboca en Broadback río (cuenca del Rupert Bay y la Bahía James), en la región administrativa de Nord-du-Québec, en Quebec, en Canadá.